El término torque puede referirse a:

 la torsión mecánica; el torque es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna pieza. Al aplicar fuerza en el extremo de una llave se aplica un torque que hace girar las tuercas o engranes a los que esté ligada tal pieza;
 el momento de fuerza de un conjunto de fuerzas;
 el par motor, momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia;
 el o la torque o torques, collar con forma de herradura circular, utilizado por algunas culturas europeas;
 la película de acción Torque, dirigida por Joseph Kahn y estrenada en 2004;
 el Club Atlético Torque, equipo uruguayo de fútbol; o
 Koke Resurrección (n. 1992), futbolista español, conocido entre sus pares como “Torque”.